Кардо́со () — испанская и Кардо́зо () — португальская фамилия. Известные носители:

Кардозо 
 Кардозо, Абрахам Мигель (ок. 1630—1706) — саббатианский пророк.
 Кардозо, Андерсон Себастиан (Шикан; род. 1981) — бразильский футболист.
 Кардозо, Бенджамин Натан (1870—1938) — американский юрист, философ права, судебный деятель.
 Кардозо, Джонни (род. 2001) — бразильский футболист.
 Кардозо, Исаак (1603/1604—1683) — врач, писатель, философ.
 Кардозо, Режис (1934—2005) — бразильский актёр и режиссёр.
 Кардозо, Рубенс (род. 1976) — бразильский футболист.

Кардосо 
 Кардосо, Анхель (род. 1994) — парагвайский футболист.
 Кардосо, Вальдемар Леви (1900—2009) — бразильский военачальник, маршал.
 Кардосо, Карлос (род. 1984) — бразильский футболист.
 Кардосо, Луис (род. 1988) — парагвайский футболист.
 Кардосо, Нери Рауль (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Кардосо, Онелио Хорхе (1914—1986) — кубинский писатель.
 Кардосо, Оскар (род. 1983) — парагвайский футболист.
 Кардосо, Рамон (род. 1986) — парагвайский футболист.
 Кардосо, Родольфо (1937—2013) — филиппинский шахматист, международный мастер.
 Кардосо, Родольфо Эстебан (род. 1968) — аргентинский футболист.
 Кардосо, Руди (род. 1990) — боливийский футболист.
 Кардосо, Факундо (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Кардосо, Фернандо Давид (род. 2001) — парагвайский футболист.
 Кардосо, Хосе Сатурнино (род. 1971) — парагвайский футболист.
 Кардосо Гонсалес, Хосе Педро (род. 1975) — уругвайский футболист.

См. также